Baierbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ortsteile:
 Baierbach, Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Baierbach (Michelfeld), Einzelgehöft im zentralen Ortsteil der Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Baierbach (Pfedelbach), Weiler im Ortsteil Harsberg der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Baierbach (Stephanskirchen), Kirchdorf der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern

Gewässer:
 Baierbach (Benfe), linker Zufluss der Benfe (Eder) nach Benfe, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Baierbach (Bibers), rechter Zufluss der Bibers zwischen dessen Ortsteil Gnadental und Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Baierbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers nach Weilersbach, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; durchfließt die Brandklinge
 Baierbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter bei Süßen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Baierbach (Lernerbach), rechter Zufluss des hier Wastlöder Bach genannten Lernerbachs (zum Altbach, zur Großen Vils) beim Hof Theobald, Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Baierbach (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs bei Schallodenbach, Landkreis Kaiserslautern. Rheinland-Pfalz
 Baierbach (Ohrn), linker Zufluss der Ohrn bei Baierbach, Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Baierbach (Schameder), linker Zufluss der Schameder (zur Eder) in Schameder, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Baienbach
 Baierbächle, rechter Zufluss des Morbachs (zum Mühlbach) bei Marbächle, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Baiersbach
 Bairbach (Gemeinde Telfs), Ortschaft von Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Bayerbach